Valmar steht für:

 eine Stadt in Tolkiens Welt, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Valinor
 Lilian Valmar (1927–2013), argentinische Schauspielerin